Fabio Quartararo (ur. 20 kwietnia 1999 w Nicei) – francuski motocyklista startujący obecnie w Motocyklowych mistrzostwach świata w klasie Moto GP, w fabrycznym teamie Yamaha 0,0. Przed karierą w MMŚ Quartararo wygrał 6 motocyklowych Mistrzostw Hiszpanii, w tym 2 razy w klasie Moto3 . W sierpniu 2018 r. ogłoszono, że Quartararo dołączy do Franco Morbidelli w nowo utworzonym zespole satelitarnym Yamaha, Petronas Yamaha SRT w MotoGP w sezonie 2019. W klasyfikacji generalnej zawodników MotoGP w sezonie 2019 po GP Wlk. Brytanii zajmował 8. miejsce z 92 punktami.

Statystyki

Kariera przed MMŚ
 2007: 2. miejsce, Mistrzostwa Hiszpanii 50 cm3
 2008: 1. miejsce, Mistrzostwa Hiszpanii 50 cm3
 2009: 1. miejsce, Mistrzostwa Hiszpanii 70 cm3
 2010: 3. miejsce, Mistrzostwa Hiszpanii 80 cm3
 2011: 1. miejsce, Mistrzostwa Hiszpanii 80 cm3
 2012: 1. miejsce, Mistrzostwa Hiszpanii Pre-Moto3
 2013: 1. miejsce, Mistrzostwa Hiszpanii Moto3
 2014: 1. miejsce, Mistrzostwa Hiszpanii Moto3

Motocyklowe mistrzostwa świata

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Francuscy kierowcy MotoGP
Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w Nicei